Патри́к Гайя́р (, 12 февраля 1952 года, Париж) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.

Биография 

Патрик Гайяр родился 12 февраля 1952 года в Париже в семье владельца транспортной компании.

В 1975 году стартовал во французской Формуле-Рено, в 1977 году перешёл в чемпионат Европы Формулы-3.

В 1978 году одержал в чемпионате две победы в Имоле и на Нюрбургринге, а также завоевал три вторых места, занял третье место в чемпионате, уступив только Яну Ламмерсу и Андерсу Олофссону. В конце года принял участие в гонке Формулы-2 в Японии, заняв четвёртое место.

В 1979 году выступал в Формуле-2, но в середине сезона заменил Дерека Дейли в команде Ensign, принимавшей участие в чемпионате мира Формулы-1. В пяти гонках трижды не прошёл квалификацию, один раз сошёл и один раз финишировал на 13 месте. После Гран-при Нидерландов был заменён в команде на Марка Зурера.

После ухода из Формулы-1 первоначально вернулся в Формулу-2. В 1980 году вновь выступил за команду Ensign Гран-при Испании в Формуле-1. Занял 6 место, дающее очки, однако в дальнейшем гонка была лишена зачётного статуса. Позже выступал в гонках спортивных автомобилей.

По окончании спортивной карьеры работал инструктором в гоночной школе AGS во Франции.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
!
! Ensign
! Ensign N179
! Cosworth
! 

|}

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 

Родившиеся 12 февраля
Родившиеся в 1952 году
Родившиеся в Париже
Автогонщики Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ensign
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции